Subordre polifilètic d'isòpodes. Actualment els seus membres han passat als subordres següents:
 Sphaeromatidea
 Cymothoida